Хуа́н Мануэ́ль де Пра́да (, настоящее имя Хуа́н Мануэ́ль Пра́да Бла́нко (Juan Manuel Prada Blanco); род. , , Страна Басков) — испанский писатель и литературный критик. Считается одним из наиболее талантливых писателей в современной испанской литературе. Лауреат премии «Планета» и премии Библиотеки Бреве.

Вскоре после рождения семья де Прада переехала в Самору, где прошло детство и юношество писателя. В детстве Хуан Мануэль много читал и в 16 лет написал свой первый рассказ, впоследствии побеждал во многих национальных литературных конкурсах. Де Прада изучал юриспруденцию в Университете Саламанки. В 1997 году его детективный роман «Буря» был награждён испанской литературной премией «Планета». Роман был переведён на девять языков. Де Прада проживает в Мадриде.

Сочинения 
 Coños, 1994
 El silencio del patinador, 1995
 La máscara del héroe, 1996
 Буря / La Tempestad, 1997 (премия «Планета»)
 Reserva natural, 1998
 Las esquinas del aire, 2000
 Animales de compañia, 2000
 Desgarrados y excéntricos, 2001
 La vida invisible, 2003
 El séptimo velo, 2007 (премия Библиотеки Бреве)

Примечания

Ссылки 
 http://www.juanmanueldeprada.com/ 
     

Писатели Испании
Писатели XX века
Писатели XXI века
Юристы Испании
Литературные критики Испании
Выпускники Саламанкского университета
Лауреаты премии «Планета»